Михаи́л Тимофе́ев:
 Тимофеев, Михаил Александрович (1925—2017) — генерал-лейтенант, начальник УКГБ по Хабаровскому краю
 Тимофеев, Михаил Михайлович (1896—1977) — деятель ГПУ/НКВД, генерал-майор.
 Тимофеев, Михаил Николаевич — генерал-лейтенант инженерных войск